Стапар може бити:

 Стапар (Сомбор), насељено место града Сомбора, Србија
 Стапар (Ваљево), насељено место града Ваљева, Србија